Влади́мир Станисла́вович Мило́в () — российский оппозиционный политический и общественный деятель, председатель партии «Демократический выбор» (2012—2015), с мая по октябрь 2002 года — заместитель министра энергетики России. Член федерального политсовета движения «Солидарность» (2008—2010). Один из создателей коалиции «За Россию без произвола и коррупции». Вместе с Борисом Немцовым выступил соавтором антикоррупционных докладов «Путин. Итоги. 10 лет» (2010) и «Путин. Коррупция» (2011).

Биография 
Родился 18 июня 1972 года в Кемерово. Отец — инженер-машиностроитель. Мать — учительница английского языка, глава ООО «Авента», соучредитель ООО «Научно-производственная коммерческая фирма».  Ребёнком несколько лет провёл в Индии, где его отец  «по линии советско-индийского сотрудничества».   С 1982 года проживает в Москве (до 2002 года — в Тёплом Стане, с 2002 года — в Ясеневе).

В 1989—1994 годах обучался на электромеханическом факультете Московского государственного горного университета (сегодня — Горный институт НИТУ «МИСиС») по специальности «технология машиностроения». Хорошо владеет английским языком, на старших курсах подрабатывал переводчиком.

В 1994—1997 годах работал во Всероссийском научно-исследовательском и проектно-техническом институте угольного машиностроения, затем — в АООТ ТД «Сиданко».

В 1997—2001 годах работал в Федеральной энергетической комиссии России, занимавшейся регулированием РАО ЕЭС, «Газпрома», «Транснефти» и других монополий (в 1999—2001 годах — начальник управления экономического анализа Федеральной энергетической комиссии).

В 2001 году принял предложение министра экономического развития и торговли Германа Грефа возглавить экспертную группу в Центре стратегических разработок в основном аналитическом центре, разрабатывающем экономические реформы, проводимые правительством Михаила Касьянова. В декабре 2001 года Милов был назначен советником министра энергетики России Игоря Юсуфова, а 14 мая 2002 года стал его заместителем. Курировал вопросы энергетической стратегии и реформ. Руководил разработкой проекта «Энергетической стратегии России на период до 2020 года». Милов утверждает, что «в августе 2003 правительство приняло энергетическую стратегию, почти в точности повторявшую мою по форме, но полностью выхолощенную по сути». 30 октября 2002 года, спустя пять месяцев после назначения, Милова освободили от должности замминистра энергетики по его просьбе.

В 2002 году был членом совета директоров ОАО «Компания проектной приватизации». ОАО «Компания проектной приватизации» — государственное предприятие, учреждённое в декабре 2000 года. Этой структуре правительство передало 50 млн обыкновенных акций (6,13 % от уставного капитала) компании «Лукойл» с целью последующей продажи на международном фондовом рынке, что и было осуществлено в декабре 2002 года.

Общественно-политическая деятельность 
В ноябре 2002 года возглавил созданный им исследовательский фонд «Институт стратегического развития ТЭК» (с ноября 2003 — «Институт энергетической политики». В сентябре 2005 — августе 2006 года Институт входил в десятку наиболее упоминаемых в СМИ экономических экспертных центров в стране, будучи первым по вопросам энергетики. К 2010 году институт практически прекратил заниматься реальной деятельностью, а в декабре 2013 года ликвидировалось и юридическое лицо.

В июне 2004 года по совместительству возглавил исследовательскую группу по энергетике и транспорту в Центре стратегических разработок.

Автор многочисленных аналитических материалов, концептуальных докладов и публикаций по проблемам энергетической политики и развития инфраструктуры в России. Соавтор государственных программ реформирования газовой отрасли, электроэнергетики, железнодорожного транспорта России. Автор проекта реформы «Газпрома», отвергнутой Владимиром Путиным. В 2002 году руководил межведомственной рабочей группой по разработке Энергетической стратегии России на период до 2020 года. Принимал участие в разработке российского законодательства об электроэнергетике, регулировании и налогообложении энергетического сектора, о недрах.

Известен как публицист и автор регулярных статей в ведущих деловых изданиях «Ведомости», Газета.Ру, Forbes Russia.

Активно критиковал российские власти, обвиняя их в отходе с демократического пути развития страны, отказе от важных экономических реформ. В течение 2007 года опубликовал в газете «Ведомости» серию статей с отрицательной оценкой итогов президентства Владимира Путина в различных сферах, положивших основу для публикации в 2008 году доклада «Путин. Итоги».

5 апреля 2008 года принял участие в конференции «Новая повестка для демократического движения», прошедшей в Санкт-Петербурге. Входил в состав координационной группы по подготовке съезда объединённого демократического движения. В ходе этой работы принял участие в нескольких региональных конференциях (в Воронеже, Москве, Твери, Уфе).

В 2008 году выступил одним из организаторов оппозиционного Объединённого демократического движения «Солидарность», в декабре 2008 года избран в Федеральный политсовет движения.

Возглавил разработку проекта политической программы «300 шагов к свободе», впоследствии предложенной съезду Объединённого демократического движения «Солидарность».

В июне 2009 года в своём блоге отрицательно охарактеризовал участников сообщества ru-solidarnost в «Живом журнале», после этого объявил о создании нового сообщества dem-solidarnost с более высоким уровнем цензуры.

В 2009 году баллотировался в Московскую городскую думу в качестве независимого кандидата, однако не был допущен до выборов, по собственному утверждению, по «надуманным причинам». Широкую огласку получила история о том, как избирком объявил недействительной в том числе и подпись самого Милова.

В феврале 2011 года проиграл судебный процесс против Геннадия Тимченко. Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал Милова, признав порочащими честь и достоинство утверждения из доклада «Путин. Итоги. 10 лет» и обязав опровергнуть эти сведения.

С февраля 2010 года — лидер общественного движения «Демократический выбор», зарегистрированного в октябре 2010 года в качестве общественной организации.

17 июня 2010 года вышел из «Солидарности», заявив, что это движение за два года своего существования не смогло собрать в свои ряды больше 4 тысяч членов, и что «у карликовых оппозиционных организаций нет будущего».  Выразил мнение, что «успех демократической оппозиции сегодня лежит в других форматах», а не в «поблекшей и давно уже ничего полезного не делавшей „Солидарности“».

В мае 2012 года был избран председателем политической партии «Демократический выбор». Выступил соавтором политической программы партии — «Сделаем Россию современной страной».

Характеризует себя как человека, имеющего профессиональный административный опыт, знающего, как устроена работа власти, интегрированного в мировую элиту и приверженного демократическим процедурам.

20 декабря 2015 года покинул пост председателя партии «Демократический выбор». Причиной стал ряд разногласий политика с коллегами по партии, в частности, с избранным съездом заместителем председателя Сергеем Жаворонковым и значительным числом других должностных лиц. Главными постулатами критики оппонентов было то, что за почти три года, находясь под руководством Милова, партия не показала позитивных результатов на выборах, а сам Милов не смог организовать успешного сбора подписей на выборах в Московскую городскую думу в 2014 году Кроме того, из-за коммуникативных проблем Милова из партии происходил заметный отток активистов и спонсоров. Милов попытался исключить некоторых критиков из партии, обвинив их в работе на ФСБ, что послужило причиной для эскалации конфликта, приведшего в итоге к добровольной отставке Милова с должности председателя партии.

С 2016 года стал соратником незарегистрированного кандидата в президенты Алексея Навального. С 11 мая 2017 года начал вести еженедельную рубрику об экономике «Где деньги?» в программе Навальный LIVE.

Выдвинул свою кандидатуру в депутаты Московской городской думы на выборах 2019 года по избирательному округу № 35 (Коньково, Теплый Стан). Однако к 6 июля 2019 года не смог собрать всех минимально необходимых 5273 подписей (3 % избирателей) — было собрано 5150, так как часть подписей пришлось выбраковать, а часть сборщиков так и не дошла до нотариуса и из-за этого не могла подать собранные ими подписи в избирком (это обязательное требование — чтобы все сборщики были нотариально заверены).

С 19 октября 2019 года ведёт еженедельную передачу о международной политике «Обнимашки с диктаторами» на собственном ютуб-канале. С 31 января 2020 года ведёт также цикл передач «Why Russia Fails?» (название является отсылкой к книге Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные», ), со 2 сентября 2020 года — цикл передач «Как разваливался СССР», с 3 марта 2021 марта года — цикл передач «Другие 90-е», с 14 июня 2022 года — цикл передач «Лихие 2000», с 16 января 2021 года — цикл передач «Коротко о главном», с 11 марта 2022 года — цикл передач «Война с Украиной», с 13 ноября 2019 года — цикл передач «Россия VS Китай», с 12 июня 2022 гола — цикл передач «Вся правда о НАТО», а также с 9 сентября 2022 года начал проводить эфиры на своём собственном канале.

В апреле 2021 года на фоне преследований организаций Навального уехал в Литву. 

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину.

6 мая 2022 года Минюст России внёс Милова в список СМИ — «иностранных агентов».

Личная жизнь 
Жена — Наталья Ярославовна Степанова (род. 21 марта 1990 года). Окончила Московский полиграфический институт, работала в газете «Ведомости». В настоящее время руководит региональным отделом Межрегионального профсоюза предпринимателей «Лига свободы», является соучредителем политической партии «Демократический выбор» и её московского городского регионального отделения, член контрольно-ревизионной комиссии партии.
Поженились в мае 2016 года. Супруги воспитывают сына.

Доклад «Путин. Итоги» 
В феврале 2008 года вместе с Борисом Немцовым опубликовал брошюру «Путин. Итоги», в которой подверг резкой критике деятельность российской власти в президентство Владимира Путина. В брошюре утверждается, что в этот период не были использованы широкие возможности, связанные с высокими ценами на энергоносители.
Политолог Андраник Мигранян считает, что в тексте доклада «просматривается попытка ответить Путину и сегодняшней политической элите на то, что они жёстко критикуют 90-е годы со всем тем олигархическим беспределом».

Критика 
Юрий Шейн, член Московского регионального совета партии «Яблоко», выступая с предложением исключить Илью Яшина из партии в феврале 2009 года, обвинил последнего в участии в политическом движении «Солидарность», лидеры которого распространяют, по мнению Шейна, дезинформацию против «Яблока». В числе таких лидеров Шейн, кроме самого Яшина, упомянул Владимира Милова, Гарри Каспарова, Бориса Немцова и др. политических деятелей. Общий подход Шейна к Яшину и «Солидарности» был подвергнут критике со стороны других членов «Яблока»: Льва Шлосберга, Бориса Вишневского и Виктора Шейниса.

В декабре 2010 года премьер-министр России Владимир Путин во время пресс-конференции так ответил на вопрос, чего на самом деле хотят Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов:

В январе 2011 года Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов подали иск о несоответствии приведённой информации действительности. Но суд отклонил иск Немцова, Милова и Рыжкова о защите чести, достоинства и деловой репутации, приняв аргументы защиты о том, что якобы Путин высказал своё субъективное оценочное суждение, которое не было индивидуализировано, а также что премьер-министр говорил не конкретно об истцах, а о группе лиц. В качестве аргументов в суде защитниками Путина были представлены распечатанные на бумажных носителях статьи из Википедии. Истцы назвали решение суда предсказуемым, но заявили, что будут его обжаловать как в Мосгорсуде, так и в Европейском суде по правам человека.

Представитель компании Rosukrenergo опроверг утверждение из публикации Милова и Немцова о приобретении ОАО «Газпром» 50 % акций компании Rosukrenergo AG за $3,5 млрд, оценив сделку в 2,36 млн евро.

7 декабря 2011 года Милов обвинил организаторов митинга на Чистых прудах 5 декабря в том, что сами они не пошли на несогласованное шествие до Лубянки, хотя до этого с трибуны призывали это делать других, не говоря уже о том, что до этого вообще призывали людей на выборы не ходить, чем только помогли «Единой России» набрать больше голосов. В тот день ОМОН задержал свыше 500 человек, в том числе Илью Яшина и Алексея Навального. Милов также высказал недоверие организаторам митинга 10 декабря и призвал «не поддаваться на их провокационные призывы». Екатерина Журавская, профессор Российской и Парижской школ экономики, заметила по этому поводу:

Библиография 
 Немцов Б., Милов В. Путин. Итоги: независимый экспертный доклад). — М.: Новая газета, 2008. — 77 с. — .
 Немцов Б., Милов В. Путин и Газпром: независимый экспертный доклад). — М.: Техно М, 2008. — 58 с. — ISBN 978-5-900504-84-1.
 Немцов Б., Милов В. Путин и кризис: независимый экспертный доклад. — М.: Новая газета, 2009. — 32 с. — ISBN 978-5-91147-005-0.
 Немцов Б., Милов В. Лужков. Итоги: независимый экспертный доклад. — М: Эксмо, 2010. — 224 с. — ISBN 978-5-699-46277-3.
 Немцов Б., Милов В. Лужков. Итоги-2: независимый экспертный доклад. — М: Солидарность, 2010. — 72 с.
 Немцов Б., Милов В. Независимый экспертный доклад «Путин. Итоги. 10 лет». — М., 2010. — 48 с.
 Немцов Б., Милов В., Рыжков В. Независимый экспертный доклад «Путин. Коррупция». — М., 2011.

Интервью

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Владимира Милова
 Владимир Милов на радио «Эхо Москвы»
 Текст доклада «Путин. Итоги. 10 лет», 2018.
 Биография
 Биография на официальном сайте «Демократического выбора»

Выпускники Московского государственного горного университета
Заместители министра энергетики России
Деятели экономики
Энергетики России
Публицисты России
Члены движения «Солидарность»
Политики России
Либералы России
Блогеры России
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России
Авторы каналов YouTube
Персоналии:Фонд борьбы с коррупцией
Члены партии «Россия будущего»
Политики-эмигранты
Люди, признанные в России СМИ — «иностранными агентами»
Русские эмигранты четвёртой волны в Литве